Éric Besnard peut désigner :
 Éric Besnard (né en 1964) est un réalisateur français.
 Éric Besnard est un journaliste sportif français.